Мороз — озеро в Канаде. Расположено в провинции Манитоба, в юго-восточной части страны, в 1900 км к западу от столицы страны — Оттавы. Находится на высоте 607 метров над уровнем моря. Самая высокая точка поблизости — 625 метров над уровнем моря, находится в 1,2 км к северо-востоку от озера Мороз. Площадь озера составляет 0,58 км². Оно простирается на 1 километр в направлении север—юг и на 1,3 километра в направлении восток—запад.

Озеро входит в бассейн реки Нельсон.

Территория вокруг озера состоит в основном из сельскохозяйственных угодий. Окрестности озера очень малонаселённые, на 1 квадратный километр приходится всего 2 жителя.

Район озера входит в гемибореальную климатическую зону.

Среднегодовая температура в районе озера составляет +1 °C. Самый жаркий месяц — июль, когда средняя температура составляет +18 °C, самый холодный — январь с температурой −18 °C.

Примечания 

Бассейн Нельсона
Озёра Манитобы